Liebesgeschichten – film del 1925 diretto da Fritz Freisler
Liebesgeschichten – film del 1943 diretto da Viktor Tourjansky
Liebesgeschichten – serie tv del 1967
Liebesgeschichten – serie tv del 1990
Liebesgeschichten – serie tv del 2009